Stor-Öratjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Öratjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (23,5 ha)
Stor-Öratjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Stor-Öratjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (13,9 ha)
Stor-Öratjärnen (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (18,9 ha)
Stor-Öratjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (2,2 ha)
Stor-Öratjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (6,3 ha)
Stor-Öratjärnen (Indals socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Stor-Öratjärnen (Lidens socken, Medelpad, 696355-156171), sjö i Sundsvalls kommun och Timrå kommun,  (24,4 ha)
Stor-Öratjärnen (Lidens socken, Medelpad, 697301-155186), sjö i Sundsvalls kommun,  (7,9 ha)

Se även
Öratjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn